Клитрины ( — подсемейство жуков из семейства листоедов. Повсеместно насчитывается 1 500 видов, описанных в 62 родах, которые распределены в шести трибах.

Описание 
Усики зазубренные.

Распространение 
В подсемействе описаны 62 рода, 32 из них распространены на территории Палеарктики. В Турции отмечены девять родов с 70 видов.

Систематика 
Некоторые авторы описывают подсемейство в виде трибы в подсемействе скрытоглавов (Cryptocephalinae).

Примечания

Литература 
 Erber D. (1988). Biology of Camptosomata Clytrinae — Cryptocephalinae — Chlamisinae — Lamprosomatinae. In: Jolivet P., Petitpierre E., Hsiao T.H. (eds). Biology of Chrysomelidae. Series Entomologica, vol 42, pp. 513–552. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-009-3105-3_30 ISBN 978-94-010-7896-2

Ссылки 
 Подсемейство клитрины (Chrysomelidae: Clytrinae) — атлас листоедов России 
   (PDF)

 
Подсемейства насекомых